Крестовоздвиженская церковь (церковь Воздвижения Креста Господня) — православный храм в станице Скосырской Области Войска Донского.

История 
Когда в станице Каменской (ныне город Каменск-Шахтинский) была построена и освящена в 1792 году каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, старую деревянную церковь, построенную ещё в 1748 году, выкупил полковник Иван Петрович Скасырский, перевезший её в 1795 году в слободу Скасырскую (ныне станица Скосырская).

Воссозданная в слободе церковь стала называться Крестовоздвиженской, имела один престол в память Всемирного Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня. Построена была из дубовых пластин с такой же колокольней, покрытых листовым железом. Имела каменную ограду. В 1883 году на пожертвования прихожан с обеих сторон её алтаря были устроены два помещения — для ризницы и пономарки. Церковное попечительство при Крестовоздвиженской церкви было открыто в 1894 году.

В 1906 году в Скосырской был начато строительство новой кирпичной церкви, которая была возведена в 1912 году по проекту архитектора Н. И. Роллера. Старое деревянное здание церкви было разобрано и передано в хутор Астахов, где в ноябре 1913 года на основании решения строительного отдела Областного правления Войска Донского с тем же названием — Воздвижения Креста Господня — начала возводиться новая церковь.

В советское время церковь была разграблена и затем разрушена. После распада СССР, только в 2015 году в станице была зарегистрирована местная религиозная организация православного прихода храма Воздвижения Честнаго и Животворящаго креста. Помещение для церкви разместилось в заброшенном здании бывшего магазина. В январе 2017 года настоятель прихода храма станицы Скосырской — иерей Владимир Пилипенко совершил чин освящения колоколов.

Литература 
 Шадрина А. В. Изъятие церковных ценностей в Донской области в 1922 году. Трудовой Дон, 1922 год.
 Л. В. Табунщикова, А. В. Шадрина. ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВЕЙ И МОЛИТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1920—1930-е ГОДЫ. Ростов-на-Дону, 2013.

Примечания

Ссылки 
 Скасырской станицы Крестовоздвиженская церковь
 Над Скосырской звучат колокола…
 История одной церкви (по документам государственного архива Ростовской области)

Утраченные храмы Ростовской области
Храмы Области Войска Донского
Храмы, построенные в 1912 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1912 году в России
1912 год в Ростовской области